Długa Góra – część miasta Busko-Zdrój   w woj. świętokrzyskim
 Długa Góra – szczyt w Górach Kruczych w Sudetach Środkowych
 Długa Góra – wzniesienie na terenie Gdyni
 Długa Góra – wzniesienie we wsi Złożeniec na Wyżynie Częstochowskiej